ou  peut se référer à :

Patronyme 
Oshikōji est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
 La  (押小路家), famille noble japonaise du  ;
 La , famille noble japonaise du clan Hokke ;
  (1808-1884), écrivaine japonaise.

Toponymie 
 L'Oshikōji-dōri, voie de Kyoto ;
 , manoir féodal à Kyoto.